est la formule brute de plusieurs isomères.

Alcane
 dotriacontane, numéro CAS 
 11-décyldocosane, numéro CAS 
 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-pentadécaméthylheptadécane, numéro CAS